The Human body peut signifier :
 en anglais, le corps humain (voir anatomie humaine) 
 The Human Body (série télévisée), une série documentaire télévisée de la BBC en 1998, présentée par Robert Winston, décrivant l'anatomie et la physiologie humaine de la conception à la mort.
 The Human Body, un film de 2001
 The Human Body est le nom de l’Extended play six titres sorti en  par The Electric Soft Parade.